

Тихоновка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Тихоновка — селище, колишнє Бурлаківське сільське поселення, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Тихоновка — селище, колишнє Терентьєвське сільське поселення, Прокоп'євський округ, Кемеровська область